Oquendo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Oquendo (1577–1639), spanischer Admiral
 Carlos Oquendo (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Fres Oquendo (* 1973), US-amerikanischer Boxer
 Jonathan Oquendo (* 1983), puerto-ricanischer Boxer
 José Oquendo (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Juan Lechín Oquendo (1912–2001), bolivianischer Gewerkschafter
 Luis Oquendo (1925–1992), kubanischer Schauspieler
 Manny Oquendo (1931–2009), US-amerikanischer Musiker

Oquendo ist der Name von:

 Oquendo (Álava) (baskisch: Okondo), Ort in der baskischen Provinz Álava
 Oquendo (Epoche), peruanische Kulturepoche